

Persone
 Axel Kammerer (1964) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio tedesco
 Bernhard Kammerer (1962) – ex slittinista italiano
 Manfred Kammerer (1944) – ex calciatore tedesco
 Margareth Kammerer (1966) – cantante e chitarrista italiana
 Paul Kammerer (1880-1926) – biologo austriaco
 Zoltán Kammerer (1978) – canoista ungherese

Altro
 112233 Kammerer – asteroide della fascia principale